Die Serie A 1986/87 war die 55. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 14. September 1986 und endete am 17. Mai 1987. Als Aufsteiger kamen Ascoli Calcio, Brescia Calcio und der FC Empoli aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete der SSC Neapel und wurde damit Nachfolger von Juventus Turin. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Napoli. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Juventus, Inter Mailand und Hellas Verona, der AC Mailand und Sampdoria Genua spielten einen vierten UEFA-Pokal-Teilnehmer aus, wobei sich Milan mit 1:0 durchsetzen konnte. Über die Coppa Italia sicherte sich Atalanta Bergamo die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten Brescia, Bergamo und Udinese Calcio. Udine startete zudem mit einem Punktestand von −9 in die Saison.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

UEFA-Pokal Qualifikation 
Die punktgleichen Teams auf den Plätzen 5 und 6 ermittelten in einem Entscheidungsspiel den vierten UEFA-Cup-Teilnehmer. Das Spiel fand am 23. Mai 1987 im Turiner Stadio Comunale Vittorio Pozzo statt.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(In Klammern sind die Einsätze und Tore angegeben)

Zitat in der Kunst 
Im französischen Dokumentarfilm Maradona, der Goldjunge von Jean-Christophe Rosé wird der Gewinn dieser Meisterschaft durch Neapel thematisiert.

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1986/87
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1986
Fußballsaison 1986/87